KBO puede referirse a:
 Organización Coreana de Béisbol (), organizadora del campeonato profesional de béisbol de Corea del Sur;
 Objeto del cinturón de Kuiper (), una clase de objeto transneptuniano.